Bernhard Weißenborn bzw. Bernhard Weissenborn ist der Name folgender Personen:

* Bernhard Weißenborn (Zoologe) (1858–1889), deutscher Zoologe 
 Bernhard Weissenborn (Historiker) (1877–1954), deutscher Historiker und Bibliothekar